Friesach-Hirth Airport (tyska: Flugplatz Friesach-Hirth) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Friesach-Hirth Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Friesach-Hirth Airport är huvudsakligen kuperad. Friesach-Hirth Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Friesach-Hirth Airport. Närmaste större samhälle är Friesach,  km nordväst om Friesach-Hirth Airport. 

I omgivningarna runt Friesach-Hirth Airport växer i huvudsak blandskog. Runt Friesach-Hirth Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Kärnten